Evropská konferenční liga UEFA 2021/22  byla první sezónou Evropské konferenční ligy UEFA, mezinárodní fotbalové soutěže, které se účastní týmy z 55 členských asociací UEFA. Konala se od července do srpna 2021 (kvalifikace) a od září 2021 do května 2022 (hlavní část).

Tento ročník byl prvním od sezóny 1998/99 (poslední sezóna Poháru vítězů poháru), kdy se hrají tři velké mezinárodní soutěže pod patronací UEFA (Liga mistrů, Evropská liga, Evropská konferenční liga). Vítězný tým Evropské konferenční ligy 2021/22, jímž se stal AS Řím,  se automaticky kvalifikoval do skupinové fáze Evropské ligy 2022/23, i proto že se ze své ligové soutěže nekvalifikoval do skupinové fáze Ligy mistrů 2022/23.

Finále se odehraje na stadionu Arena Kombëtare v Tiraně, hlavním městě Albánie.

Účastnická místa 
Celkem 181 týmů z nejméně 54 členských zemí UEFA se účastní Evropské konferenční ligy UEFA 2021/22. Každá země měla přidělený počet míst podle koeficientů UEFA:

 Asociace na 1.–5. místě obdržely jedno místo.
 Za Španělsko měl v této soutěži startovat vítěz poháru Villarreal CF, ale po výhře v předchozím ročníku Evropské ligy byl nasazen přímo do skupiny Ligy mistrů.
 Asociace na 6.–15. místě a na 51.–55. obdržely dvě místa.
 V Evropské lize pro tento ročník nebude obsazeno místo pro vítěze Evropské konferenční ligy. Proto bude vítěz poháru asociace na 16. místě (Kypr) hrát Evropskou ligu a v Evropské konferenční lize bude mít Kypr jen 2 zástupce.
 Asociace na 16.–50. místě obdržely tři místa s výjimkou Lichtenštejnska, které obdrželo jen jedno místo pro vítěze domácího poháru.
 Dále se Evropské konferenční ligy účastní 20 týmů vyřazených v předkolech Ligy mistrů a 26 týmů vyřazených z Evropské ligy.
 Pro tuto sezónu bude z předkol Ligy mistrů přeřazeno jen 19 týmů, protože je o jeden tým méně v mistrovské části předkol LM.

Žebříček UEFA 
Účastnická místa pro Ligu mistrů UEFA 2021/22 byla rozdělena podle koeficientu UEFA z roku 2020, do kterého byly započteny výsledky klubů dané země v evropských pohárových soutěžích od sezóny 2015/16 do sezóny 2019/20 včetně.

Rozdělení týmů 
V základním rozdělení týmů je počítáno s tím, že vítěz Evropské konferenční ligy hraje následující ročník Evropské ligy. Pro tuto sezónu je dané místo neobsazeno, a proto došlo k následujícím úpravám:
 Vítěz poháru asociace na 16. místě (Kypr) hrát Evropskou ligu namísto účasti v 2. předkole EKL
 Vítězové pohárů asociací na 30. a 31. místě (Slovensko, Lichtenštejnsko) budou umístěni do 2. předkola namísto do 1. předkola

Tým Villarreal CF, který ze své domácí ligy získal místo ve 4. předkole, byl po výhře v předchozím ročníku Evropské ligy nasazen přímo do skupiny Ligy mistrů. Přerozdělení jeho prázdného místa bylo provedeno následovně:
 Vítězové pohárů asociací na 17. a 18. místě (Švýcarsko, Řecko) budou umístěni do 3. předkola namísto do 2. předkola
 Vítězové pohárů asociací na 32.–35. místě (Slovinsko, Maďarsko, Lucembursko, Litva) budou umístěni do 2. předkola namísto do 1. předkola

V základním rozdělení týmů mělo být do EKL převedeno 17 týmů, které vypadnou z předkol Ligy mistrů. Protože si tým Chelsea FC zajistil místo i ze své domácí soutěže, účastní se předkol méně týmů a do mistrovské části předkol EKL jich bude převedeno jen 16, z toho 15 do druhého předkola a 1 do třetího.

Týmy 
Týmy kvalifikované do Evropské konferenční ligy UEFA 2020/21 seřazeny podle kol do kterých vstoupily. V závorkách důvod kvalifikace:

Popisky v závorkách ukazují z jaké pozice se tým kvalifikoval do soutěže:
 2., 3., 4., atd.: Umístění v lize
 POE: Vítězové ligového play-off o Evropu
 VP: Vítěz domácího poháru
 LP: Vítěz ligového poháru
 LM: Vstup z Ligy mistrů
 P1: Poražení z 1. předkola
 P0: Poražení z 0. předkola
 EL: Vstup z Evropské ligy
 3S: 3. místo v základní skupině
 P4: Poražení ze 4. předkola
 P3: Poražení ze 3. předkola
 MČ: mistrovská část × NČ: nemistrovská část

Termíny 
Termíny pro odehrání jednotlivých kol a jejich losování jsou uvedeny níže. Pokud není uvedeno jinak, los probíhá vždy v Nyonu, ve Švýcarsku, v sídle UEFA. Los základních skupin proběhl 27. srpna v Istanbulu.

Kvalifikace

1. předkolo 

|}

2. předkolo

Mistrovská část 

|}

Nemistrovská část 

|}

3. předkolo

Mistrovská část 

|}

Nemistrovská část 

|}

4. předkolo

Mistrovská část 

|}

Nemistrovská část 

|}

Skupinová fáze 
Skupinovou fázi Evropské konferenční ligy UEFA 2021/22 bude hrát 32 týmů; 5 týmů z mistrovské části předkol, 17 týmů z nemistrovské části předkol a 10 týmů vyřazených v 4. předkole Evropské ligy UEFA.

Los

Vysvětlivky ke skupinám

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Vyřazovací fáze 
Vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy UEFA 2021/22 bude hrát 24 týmů; 8 vítězů skupin, 8 týmů z 2. míst a 8 týmů ze 3. míst základních skupin Evropské ligy UEFA 2021/22. 

Vyřazovací fáze začne losem 13. prosince 2021 a zápasy se odehrají od 17. února 2021 do 25. května 2021.

Předkolo play-off 
Předkolo play-off bude hrát 8 týmů z 2. míst základních skupin a 8 týmů ze 3. míst základních skupin Evropské ligy UEFA 2021/22.

|}

Osmifinále 
Osmifinále bude hrát 8 vítězů základních skupin a 8 vítězů z předkola play-off.

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Liga mistrů UEFA
 Evropská liga UEFA

Evropská konferenční liga UEFA
Fotbal v Evropě v roce 2021
Fotbal v Evropě v roce 2022
Sport v Evropě v roce 2021
Sport v Evropě v roce 2022